Roberto Riverón. Más conocido como Robertico es un humorista cubano. Nació en el municipio Banes provincia Holguín, el 6 de junio de 1970 en Cuba. Su repertorio consiste, entre otros, principalmente por el "stand up comedy", distinguiéndose por la improvisación y agilidad mental que muestran experiencias cotidianas, problemas familiares, laborales y sexuales.
Ha trabajado el teatro, la radio, el cine, la televisión y el cabaret. Ha llevado el humor cubano a más de 15 países y más de 50 ciudades. Ha sido ganador de numerosos premios dentro y fuera de Cuba. Actualmente es miembro de la UNEACFrase célebre"Buenas Noche,Buenas Noche ,Buenas Noche.."

Historia 
De niño se mudó con su familia a la capital donde se graduó de abogado y a principios de los 90 comenzó su carrera artística, incursionando en el género de la comedia.  Entre 1994 y el 2001, junto a su colega Carlucho, formó el dúo Los Bufomaníacos, rompiendo todos los esquemas humorísticos que habían existido en el país hasta el momento. El dúo, ganador de varios festivales y premios nacionales con este proyecto,  realiza su primera gira internacional por Medellín, Colombia.

A partir del 2001, Robertico continúa como solista, visitando ciudades principales de Latinoamérica, Europa y recientemente Estados Unidos, donde llega con su primera gira en el 2011. Su primera gira en E.U.  Se limita al estado de la Florida únicamente. En el 2012 regresa a E.U, esta vez presentándose en Kentucky, Las Vegas y New Jersey.

Considera que heredó la gracia de su padre, Guillermo, el contador de chistes del pueblo, y recuerda que desde niño, de manera natural, con sus cuentos hacía reír a todos. A pesar de que es considerado por colegas como un gran actor igualmente en el ámbito dramático, Robertico no ha vacilado por un momento en su inclinación a la comedia. “Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho”, dice Robertico, haciendo alusión a la frase de Gandhi, y se extiende:"Una sonrisa no le quita a quien la da ni entristece a quien la recibe”. No solamente el éxito de Robertico se limita a su carrera artística, es además un exitoso hombre de negocios.  Maneja su propio club en la ciudad de La Habana,  donde también se presenta a menudo,  cuando se encuentra en el país. 3D Café como se llama el famoso lugar , es sin duda uno de los clubes más prestigiosos de la capital.

La demanda por su espectáculo a nivel internacional es prueba de que el show de Robertico, no es limitado al público cubano o de raíces cubanas, sino que lo puede disfrutar cualquier hispano-parlante. En su vida personal, el artista se considera muy diferente a lo que es en el escenario. Se describe a sí mismo como hiperactivo, dominante y muy desconfiado. Admira en los seres humanos la honestidad, la fidelidad y la modestia. No tolera la mentira. Es muy exigente y perfeccionista.  Entre las grandes figuras de la comedia, respeta y admira a quién para él es el más grande de su país en todo el mundo, Guillermo Álvarez Guedes.

Aunque considera que su mayor logro es haber podido llevar el humor cubano a tantos lugares que nunca antes había llegado y triunfar fuera de su país natal,  Cuba ha sido la cuna de su exitosa trayectoria.  El artista ha expresado que no abandonaría su país en este momento, cuando además el país enfrenta una serie de cambios y aperturas que indican hacia un futuro de progreso. Admite sin embargo, que no ha sido fácil en términos de las necesidades que existen en Cuba.  El famoso comediante ha logrado salir hacia adelante y establecerse a base de mucho trabajo y disciplina. En plena etapa de desarrollo y crecimiento a nivel internacional, Robertico ya se considera un hombre afortunado a pesar de aún no haber logrado todas sus metas profesionales y tener un largo camino por andar.

Referencias 
http://www.3dcafecuba.com/
https://web.archive.org/web/20121029044214/http://www.elnuevoherald.com/2012/10/26/1330145/robertico-si-el-mundo-se-acaba.html

Enlaces externos 
 http://www.elnuevoherald.com/2012/10/26/1330145/robertico-si-el-mundo-se-acaba.html
 http://www.3dcafecuba.com/ Sitio web oficial del Club 3DCafe
 https://web.archive.org/web/20160304231400/http://kubaneando.net/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=3939
 http://www.cubaenmiami.com/humorista-cubano-robertico-en-mega-tv/
 http://www.cubaenmiami.com/show-de-robertico-si-el-mundo-se-acaba-que-me-agarre-en-miami/

Humoristas de Cuba